Hipparchus – krater na Księżycu
 Hipparchus – krater na Marsie